Бенедиктссон () — исландское имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Адам Бенедиктссон (род. 2002) — исландский футболист, вратарь.
 Бьярни Бенедиктссон (1908—1970) — исландский политический деятель, премьер-министр Исландии в 1963 — 1970 годах.
 Бьярни Бенедиктссон (род. 1970) — исландский политический деятель, премьер-министр Исландии в 2017 году.